Otto navi della Royal Navy hanno portato il nome HMS Renown, mentre altre tre l'hanno portato a vari stadi della loro costruzione:
HMS Renown (1651) – brulotto da venti cannoni, in precedenza la nave francese Renommée, catturato nel 1651 dalla HMS Nonsuch e venduta nel 1654.
HMS Renown (1747) – fu una nave da 30 cannoni di quinta classe, in precedenza la nave francese Renommée, catturato nel 1747 dalla HMS Dover, smantellata nel 1771.
HMS Renown (1774) – fu una nave da 50 cannoni di quarta classe varata nel 1774 e demolita nel 1794.
HMS Renown (1798) – fu una nave da 74 di terza classe varata nel 1798. Costruita con il nome Royal Oak, ma rinominata nel 1796. Dal 1815 rimase in servizio di porto e fu demolita nel 1835.
HMS Renown (1857) – fu una nave da  91 cannoni di seconda classe, varata nel 1857 e venduta alla Prussia nel 1870.
 HMS Renown: fu una nave da battaglia costruita con questo nome, ma rinominata HMS Victoria  prima del varo nel 1887.
HMS Renown – fu una nave da battaglia costruita con questo nome, ma rinominata Empress of India nel 1890 e varata nel 1891.
HMS Renown (1895) – fu una nave da battaglia varata nel 1895 e venduta per la demolizione nel 1914.
 HMS Renown fu una nave da battaglia costruita con questo nome, ma rinominata  HMS Revenge nel 1913 e varata nel 1915.
HMS Renown (1916) – fu un incrociatore da battaglia varato nel 1916 e venduto nel 1948.
HMS Renown – è un sottomarino varato nel 1967

Renown